ton
 ton (ton prosty) – pojęcie w akustyce
 DTMF (Dual Tone Multi Frequency) – tonowy tryb wybierania numeru telefonicznego
 ton – sposób intonacji danej samogłoski w językach tonalnych
 ton barwny – pojęcie z teorii koloru
 ton – w geologii, okres proterozoiku

 Ton
 Ton – miejscowość we Włoszech
 Petr Ton – czeski hokeista

Zobacz też 

  TON